Прониха — название населённых пунктов:

Россия 
 Прониха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Прониха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.